L'édition 2021 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 22 février au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Kyle Edmund, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Feliciano López, du Français Richard Gasquet et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Marcos Giron, Norbert Gombos, Gilles Simon, Dennis Novak, Mikael Ymer, Sebastian Korda et Jiří Veselý.

On note également l'absence du numéro un français et tenant du titre Gaël Monfils.

Pendant le tournoi

Lauréats 
Le Belge David Goffin remporte le tournoi en battant en finale Roberto Bautista-Agut. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Henri Kontinen et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jonathan Erlich et Andrei Vasilevski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2021
Montpellier
Tennis en France en 2021
Tennis en février 2021
Sport en France en février 2021